Morini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Morini, italienischer Konstrukteur, Unternehmer und Rennfahrer 
 Annamaria Morini (* ?), italienische Flötistin
 Erika Morini (1904–1995), österreichisch-amerikanische Geigerin
 Francesco Morini (1944–2021), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Morini (* 1947), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Morini (* 1995), italienischer Eishockeyspieler
 Guido Morini (* 1959), italienischer Komponist, Dirigent, Cembalist und Organist
 Massimo Morini (* 1967), italienischer Künstler (Sänger, Komponist, Dirigent)
 Paolo Morini (* 1995), italienischer Eishockeyspieler

Morini steht außerdem für:
 Moto Morini, eine von Alfonso Morini 1937 in Bologna gegründete italienische Motorrad-Herstellerfirma
 Morini Competition Arm S.A., ein Schweizer Sportwaffenhersteller 
 Morini (lat.) auch Moriner ist der Name eines keltischen Volksstammes